Il singolare del South Australian Open 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Eddie Edwards ha battuto in finale Peter Doohan 6–2, 6–4.

Teste di serie

 n/a
  John Fitzgerald (quarti di finale)
  Jonathan Canter (primo turno)
  Amos Mansdorf (quarti di finale)

 Jeremy Bates (primo turno) 
 Jonas Svensson (primo turno) 
 Kelly Evernden (primo turno) 
 Peter Doohan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1985